El nombre de Piero de' Médici corresponde a dos aristócratas, señores de Florencia: 
Pedro de Cosme de Médici (Piero di Cosimo de' Medici, 1416-1469), hijo de Cosme de Médici y padre de Lorenzo de Médici, el Magnífico.
Piero de Médici (Piero di Lorenzo de' Medici, 1472-1503), nieto del anterior, hijo de Lorenzo de Médici el Magnífico y padre de Lorenzo de Médici, duque de Urbino.